Микролимано — греческий топоним. Может означать:

 Микролимано (гавань) — гавань.
 Микролимано (Аттика) — деревня.